Fungulus är ett släkte av sjöpungar. Fungulus ingår i familjen kulsjöpungar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kulsjöpungar
Fungulus